Seven League Beats (afgekort: SLB of 7LB), Nederlands producersduo dat dubstep, hiphop en drum and bass produceert
Spoorlijn Biel - Ins, Zwitserse spoorweg van de voormalige Seeländische Lokalbahnen (afgekort: SLB)

Wikipedia:Doorverwijspagina